Tenisový turnaj WTA Sony Swedish Open 2012 se konal ve dnech 14. až 22. července ve švédském Båstadu na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Jednalo se o premiérový ročník události s názvem nového sponzora firmou Sony. Odměny činily 220 000 USD.

Slovinská tenistka Polona Hercogová obhájila titul z loňského ročníku, když ve finále porazila Francouzku Mathilde Johanssonovou.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Sara Erraniová (odstoupila)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  Klára Zakopalová (čtvrtfinále, skreč)
  Mona Barthelová (semifinále)
  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Rebecca Petersonová
  Laura Robsonová
  Sandra Romaová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Annika Becková
  Lourdes Domínguezová Linová
  Mariana Duqueová Mariñová
  Carina Witthöftová
  Jill Craybasová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
z dvouhry
  Sara Erraniová (poranění ramena)
  Kaia Kanepiová (poranění paty)

Skrečování 
z dvouhry
  Lourdes Domínguezová Linová
  Olga Govorcovová
ze čtyřhry
  Lourdes Domínguezová Linová
  Julia Görgesová
  Olga Govorcovová
  Klára Zakopalová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= J Craybas
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Johansson
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Pe'er
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= L Domínguez Lino
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0r
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Tatišvili
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Soler Espinosa
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= P Mayr-Achleitner
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= A Pavljučenkova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= L Robson
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Larsson| RD1-score11-1=78
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= O Govorcova
| RD1-score12-1=66
| RD1-score12-2=3r
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= S Roma
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= M Duque Mariño
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= A Beck
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= K Zakopalová
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M Johansson
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Pe'er
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Soler Espinosa
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= A Pavljučenkova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Larsson
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= M Duque Mariño
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= K Zakopalová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Johansson
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Larsson
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= K Zakopalová
| RD3-score04-1=0r
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= M Johansson
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= J Larsson
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Julia Görgesová /  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Olga Govorcovová /  Klaudia Jansová-Ignaciková (čtvrtfinále, odstoupily)
  Darija Juraková /  Katalin Marosiová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová /  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo, odstoupily)

 Pavouk 

| RD1-score06-1=w/o
| RD1-score06-2= 
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= H Melander  S Roma
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= E Hrdinová  M Jugić-Salkić
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= A Grymalska  A Pérez
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Klemenschits  T Malek
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= V Solovjeva  A Tatišvili
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= D Jurak  K Marosi
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=[4]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Craybas  K Zakopalová
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Castaño  M Duque Mariño
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= B Cedermark  R Peterson
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= O Govorcova  K Jans-Ignacik
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Görges  A Pavljučenkova
| RD2-score01-1= 
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Arvidsson  J Larsson
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=[5]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= E Hrdinová  M Jugić-Salkić
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= S Klemenschits  T Malek
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= V Solovjeva  A Tatišhvili
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=[5]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= C Castaño  M Duque Mariño
| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= O Govorcova  K Jans-Ignacik
| RD2-score08-1= 
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= S Arvidsson  J Larsson
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= E Hrdinová  M Jugić-Salkić
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3='''[10]

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= S Klemenschits  T Malek
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Swedish Open